Миллио́н лет до на́шей э́ры — название нескольких фильмов.
 Миллион лет до нашей эры (фильм, 1940) (англ. One Million B.C.) — фантастический фильм Хэла Роача.
 Миллион лет до нашей эры (фильм, 1966) (англ. One Million Years B.C.) — фантастический фильм Дона Чеффи.
 Миллион лет до нашей эры (фильм, 2004) (фр. RRRrrrr!!!) — комедийный фильм Алена Шаба.
 Миллион лет до нашей эры 2 (фр. Sa Majesté Minor) — фильм Жан-Жака Анно.
 См. также
 Десять тысяч лет до нашей эры (фильм)